Савой — будинок у Вінниці на центральній вулиці Соборній.
 Савой — п'ятизірковий готель розташований у центрі Москви.
 «Савой» — радянський художній фільм 1990 року.

Савой — місто, штат Массачусетс
 Савой — місто, штат Техас
 Савой — селище, штат Іллінойс